Bünsow steht für:
 Bünsow (Familie), deutsch-schwedische Familie

Bünsow ist der Familienname folgender Personen:
 Caspar Bünsow († 1555), deutscher Politiker, Bürgermeister von Greifswald
 Christian Friedrich Joachim Bünsow (1745–1824), deutscher Maler und Zeichenlehrer
 Friedrich Christian Ernestus Bünsow (1824–1897), schwedischer Geschäftsmann

 Johann Bünsow († 1496), deutscher Politiker, Bürgermeister von Greifswald
 Lorenz Bünsow (1630–1679), deutscher Lehrer
 Ludwig Johann Christian Bünsow (1780–1856), deutscher Maler und Zeichenlehrer
 Moritz Bünsow († 1587), deutscher Politiker, Bürgermeister von Greifswald